Константин Алексеевич Пажитнов (, Рязанская губерния, Российская империя — 2 августа 1964; Москва, СССР) — российский и советский , специалист в области истории народного хозяйства, член-корреспондент АН СССР (1946).

Биография 
Родился  года в селе Житово Рязанского уезда Рязанской губернии, в мещанской семье.

Окончив гимназию с золотой медалью, поступил в 1898 году на историко-филологический факультет Московского университета, где слушал лекции профессора В. О. Ключевского, затем перешёл на юридический факультет, где изучал курсы политической экономии и статистики А. И. Чупрова и Н. А. Каблукова. Во время обучения в университете дважды исключался из него за участие в студенческом движении: в 1899 году был выслан на два года из Москвы, в 1902 году провёл 6 месяцев под стражей за участие в политической демонстрации. Окончив университет в 1907 году, получил предложение остаться в нём для подготовки к профессорскому званию, но в связи с политической реакцией после поражения первой русской революции поступил на службу.

Работал младшим редактором Статистического отдела Петербургской городской думы (1908—1911), заведующим Статистическим отделом городской думы в Харькове (1911—1913), секретарём ряда комиссий Петроградской городской думы (1914—1917).

С 1917 по 1923 годы — директор Петроградского кооперативного института.

Вёл преподавательскую деятельность которая началась с чтения лекций в рабочих клубах профессиональных союзов, в аудиториях Петербургского общества вольных университетов и на различных курсах, с 1915 года — читал систематические курсы лекций в вузах Петрограда, Киева, Москвы: в Петроградском государственном университете (1921—1923), декан Петроградского института народного хозяйства (1923—1924) и Кооперативного института в Киеве (1925—1930). До 1930 года читал курсы лекций по истории кооперации, а в дальнейшем — по истории народного хозяйства.

Работал в должности старшего научного сотрудника научно-исследовательских институтов наркоматов Снабжения (1931—1933), Здравоохранения (1933—1934), Лёгкой промышленности (1934—1935), Института экономики Комакадемии, а с 1936 года — Академии наук СССР (1935—1940), профессор в Кредитно-экономическом институте Госбанка СССР (1938—1941), в Московском институте народного хозяйства имени Г. В. Плеханова (1942—1943), в МГУ (с 1943 года).

С 1943 года — работал старшим научным сотрудником Института экономики АН СССР, состоял членом Учёного совета Центрального научно-исследовательского института технической информации и экономики нефтяной промышленности (1955—1956).

В 1935 году — присвоена учёная степень доктора экономических наук.

В 1946 году — был избран членом-корреспондентом АН СССР по Отделению экономики и права.

Умер в Москве 2 августа 1964 года.

Научная деятельность 
Представитель русской экономической науки, специалист в области истории народного хозяйства, социально-экономической мысли и рабочего движения в России.

В студенческие годы написал свою первую научную работу «Протекционизм и свободная торговля» (1902), в 1906 году опубликовал своё первое исследование «Положение рабочего класса в России», выдержавшее затем ряд изданий.

Автор около 30 книг и большого количество научных статей по истории рабочего класса, кооперативного движения и общественных идей в России и за границей. В их числе:
 К аграрному вопросу : Закон убывающего плодородия почвы и его значение в полит. экономии : (По поводу кн. Булгакова «Капитализм и земледелие») — , 1903. — 59 с.
 Рабочее движение в России. — [] : Новый мир, [1906]. — 80 с.
 А. И. Герцен и Н. Г. Чернышевский // Вестник знания. — 1911. — № 12.
 Городское и земское самоуправление. — , 1913.
 Н. Г. Чернышевский как первый теоретик кооперации в России. 2-е изд. — , 1916.
 Организация власти в демократическом государстве. — , 1917.
 Основы кооператизма. 2-е изд. — , 1917.
 Первые русские социалисты: Французский утопический социализм в России 30-х и 40-х гг. XIX века. — , 1917.
 Фурьеризм в России в конце 40-х годов XIX века: (Петрашевцы). — , 1917.
 История кооперативной мысли. — , 1918.
 Роберт Оуэн. — , 1918.
 Рабочее движение при крепостном праве. — , 1923. — 33, [2] с.
 Из истории рабочих артелей на Западе и в России: От утопистов до наших дней. — , 1924.
 Промышленный труд в крепостную эпоху. — , 1924.
 Очерки по истории бакинской нефтедобывающей промышленности. — ; , 1940.
 Экономические воззрения декабристов. — ; , 1945.
 Проблема ремесленных цехов в законодательстве русского абсолютизма. — , 1952.

Награды 
 Орден Ленина (1954)
 Орден Трудового Красного Знамени (1945)

Литература

Ссылки 
 
 
 

Сотрудники Института экономики РАН
Преподаватели РЭУ имени Плеханова
Профессора МГУ
Декабристоведы